Império do Samba pode referir-se a:

Império do Samba do Triângulo Não Morreu – escola de samba de Porto Velho
Império do Samba (Batatais) – escola de samba de Batatais (SP)
Império do Samba (Recife) - escola de samba de Recife.
Império do Samba (Santos) escola de samba de Santos.

Desambiguação